Das Torneo International 1990 war ein Tennisturnier der Damen in Palermo. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 9. bis 13. Juli 1990 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
Tennisturnier in Palermo